Bouca steht für:
 Bouca (Zentralafrikanische Republik), Stadt in der Zentralafrikanischen Republik
 Le Bouca, französischer Käse aus roher Ziegenmilch
 Bouca, alternative Schreibweise zu Bouka, Stadt und Arrondissement in Benin

Bouça steht für:
 Bouça, Gemeinde im Kreis Mirandela, Portugal
 Bouça (Porto), Sozialsiedlung in Porto, Portugal, siehe Álvaro Siza Vieira

Bouçã steht für:
 Talsperre Bouçã, Talsperre am Fluss Zêzere, Region Mitte, Portugal

Siehe auch:
 Bouça Cova, Gemeinde in Portugal